Парижской Коммуны — название населённых пунктов.

Россия 
 Парижской Коммуны — посёлок в Селивановском районе Владимирской области.
 Парижской Коммуны — посёлок в составе города Калуга Калужской области.
 Парижской Коммуны — посёлок в составе города Казань Татарстана.

Украина 
 Парижской Коммуны — село в Кременчугском районе Полтавской области, упразднено в 2000 г.

См. также 
 Парижская Коммуна (значения)
 Память Парижской Коммуны
 Улица Парижской Коммуны